Moschino ist der Familienname folgender Personen:

 Moschino, eigentlich Simone Mosca (um 1523–1578), italienischer Bildhauer der Renaissance
 Franco Moschino (1950–1994), italienischer Modedesigner
 Riccardo Moschino, italienischer Filmregisseur

Moschino bezeichnet:
 Moschino (Modemarke), eine 1983 von Franco Moschino ins Leben gerufene Modemarke